A Bartholin-vezeték egy olyan vezetékpár, mely a Bartholin-mirigyektől a vulva felszínéig vezet.

Azt állítják, hogy a Barthelon-vezetékek külső végeit szabad szemmel nem lehet megfigyelni. 

A nagy nyelv alatti vezetéket is nevezik "Bartholin-vezetéknek.

Fordítás

Nőgyógyászat